Seljony Bor (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Seljony Bor (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Seljony Bor (Amur), in der Oblast Amur
 Seljony Bor (Archangelsk, Kargopol), in der Oblast Archangelsk, Rajon Kargopol
 Seljony Bor (Archangelsk, Sewerodwinsk), in der Oblast Archangelsk, Stadtkreis Sewerodwinsk
 Seljony Bor (Archangelsk, Welsk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Welsk
 Seljony Bor (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Seljony Bor (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Seljony Bor (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Karalene, 1938 bis 1946 Luisenberg, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Seljony Bor (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Seljony Bor (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Seljony Bor (Swerdlowsk, Jekaterinburg), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Jekaterinburg
 Seljony Bor (Swerdlowsk, Turinsk), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Turinsk
 Seljony Bor (Swerdlowsk, Werchnjaja Pyschma), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Werchnjaja Pyschma
 Seljony Bor (Tambow), in der Oblast Tambow
 Seljony Bor (Twer), in der Oblast Twer